

Семьонтково — гміна в Журомінському повіті Мазовецького воєводства
 Семйонтково — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Семйонтково — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства